Il campionato di Serie C di pallacanestro maschile 1970-1971 è stato il sesto organizzato in Italia dall'ultima riforma dei campionati. Rappresenta il terzo livello della pallacanestro italiana.

Girone A

Classifica

Risultati

Spareggio promozione

Girone B

Classifica

Risultati

Spareggio promozione

Girone C

Classifica

Risultati

Spareggio promozione

Girone D

Classifica 

 un punto di penalizzazione per abbandono del campo a Caserta prima del termine della partita

Risultati

Spareggio promozione

Spareggio salvezza

Verdetti
Convitto Nazionale Assisi rinuncerà ad iscriversi al campionato di Serie C 1971-72
 Promosse in serie B 
CBM CremonaFormazione: Bertuol, Baggi, Carini, Ferrari, Maccagni, Malaspina, Marino, Morelli, Omassi, Pegorer, Viganò. Allenatore: Busatti
La Torre Reggio Emilia
Moretti ChietiFormazione: Pizzirani, Marzoli, Cardo, D'Ottavio, Mancinelli, Leombroni, Dindelli, Secondini, Dotto Anconetani
ASSI Brindisi.Formazione: Bianchi, Cianciaruso, Cozzoli, Giuri, Iaci, Milo, Pellecchia, Monaco, Musci, Perugino, Tomat, Krecic, Marra. Allenatore: Giuseppe Todisco
 Retrocesse in serie D 
Elettroplaid Firenze
Valtarese Borgotaro (riammessa per la rinuncia del Geas Sesto S.Giovanni)
Sangiorgese
Die n'ai Venezia (riammessa per la rinuncia del G.D. Bologna)
San Saba Roma
Dinamo Sassari
Enel Bari
Viola Reggio Calabria (riammessa per la rinuncia della Diana Comiso)

Bibliografia
per il girone A La Provincia (di Cremona) edizione 1970-71
per il girone D La Gazzetta del Mezzogiorno e la Gazzetta del Sud edizione 1970-71
Il Corriere dello Sport edizione 1970-71

Collegamenti esterni
 
 
 

Pallacanestro nel 1970
Pallacanestro nel 1971
1970-1971